Het ATP-toernooi van Philadelphia 1993 (met de officiële naam Comcast U.S. Indoor's 1993) werd gespeeld van 15 tot en met 21 februari 1993. Er werd gespeeld op tapijtbanen van de Spectrum Arena in de Amerikaanse stad Philadelphia.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Philadelphia
ATP-toernooi van Philadelphia